Hustler – rivista pornografica
 Hustler – bombardiere supersonico
 Hustler – videogioco per computer del 1984
 Hustler – città statunitense del Wisconsin
 Suzuki Hustler – automobile keicar del 1978

Pagine correlate 
The Hustler